The Last of England – brytyjski dramat filmowy w reżyserii Dereka Jarmana. Jego światowa premiera odbyła się 14 lutego 1988 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Wypowiedź reżysera na temat upadającego mitu Wielkiej Brytanii.

Film ten, podobnie jak wiele innych w dorobku artystycznym Jarmana, zawiera wątki gejowskie.

Fabuła

Obsada 
 Tilda Swinton
 Nigel Terry
 Jonathan Phillips
 Spencer Leigh
 Gerrard McArthur
 "Spring" Rupert Audley
 Gay Gaynor
 Matthew Hawkins

Festiwale filmowe 
Film zaprezentowano podczas następujących festiwali filmowych:
 1988: Niemcy – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie
 1988: Kanada – Festiwal Filmowy w Toronto
 1988: Stany Zjednoczone – New York Film Festival
 2005: Czechy – British Film Days

Linki zewnętrzne 
 Okładka DVD filmu
 
 

Brytyjskie dramaty filmowe
Brytyjskie filmy eksperymentalne
Brytyjskie filmy o tematyce LGBT
Dramaty filmowe o tematyce LGBT
Filmy w reżyserii Dereka Jarmana
Brytyjskie filmy z 1988 roku
Filmy kręcone w Londynie